În fonetică, consoana africată alveolopalatală sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată alveolopalatală surdă .

Africată alveolopalatală sonoră, Consoană